Bethlehem – miasto w Południowej Afryce
Miejscowości w Stanach Zjednoczonych:
 Bethlehem – miejscowość w stanie Connecticut, w hrabstwie Litchfield
 Bethlehem – miejscowość w stanie Georgia, w hrabstwie Barrow
 Bethlehem – miejscowość w stanie New Hampshire, w hrabstwie Grafton
 Bethlehem – jednostka osadnicza w stanie New Hampshire, w hrabstwie Grafton
 Bethlehem – miejscowość w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Albany
 Bethlehem – jednostka osadnicza w stanie Karolina Północna, w hrabstwie Alexander
 Bethlehem – miasto w stanie Pensylwania, w hrabstwie Lehigh
 Bethlehem – wieś w stanie Wirginia Zachodnia, w hrabstwie Ohio
Gminy w Stanach Zjednoczonych:
 Bethlehem (ang. Bethlehem Town) – gmina w stanie Connecticut, w hrabstwie Litchfield
 Bethlehem (ang. Bethlehem Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Cass
 Bethlehem (ang. Bethlehem Township) – gmina w stanie Indiana, w hrabstwie Clark
 Bethlehem (ang. Bethlehem Township) – gmina w stanie Missouri, w hrabstwie Henry
 Bethlehem (ang. Bethlehem Town) – gmina w stanie New Hampshire, w hrabstwie Grafton
 Bethlehem (ang. Bethlehem Township) – gmina w stanie New Jersey, w hrabstwie Hunterdon
 Bethlehem (ang. Bethlehem Town) – gmina w stanie Nowy Jork, w hrabstwie Albany
 Bethlehem (ang. Bethlehem Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Coshocton
 Bethlehem (ang. Bethlehem Township) – gmina w stanie Ohio, w hrabstwie Stark
 Bethlehem (ang. Bethlehem Township) – gmina w stanie Pensylwania, w hrabstwie Northampton

Gospodarka:
 Bethlehem Steel – firma amerykańska (1857–2003)